Вербна неділя — велике християнське свято у останню неділю перед Великоднем.
 «Вербна неділя» — російський телесеріал.
 Вербна неділя (язичницьке свято)

Неділя